Липец () — село в Республике Македония, входит в общину Виница.

Село расположено в горном массиве Плачковица, к югу от административного центра общины — города Виница. Высота над уровнем моря — 787 м. Ближайшие населённые пункты — сёла Блатец и Градец.

История 
В 1900 году здесь проживало 724 жителя, из которых 360 — турки,  и 24 цыгане. В 1905 году 440 жителей села были прихожанами церкви Болгарской екзархии, в селе была школа.

Примечания 

Населённые пункты Северной Македонии